Söderort, Stockholm déli része (Södermanland tartományban) a következő városrészekből áll:

Stockholm